FIU est un sigle qui peut désigner :
 Florida International University (en français, Université internationale de Floride), une université publique d'État située à Miami aux États-Unis.
Financial Intelligence Unit, cellule de renseignement financier (traduction littérale)
En Allemagne, la Financial Intelligence Unit est le service chargé de la lutte contre le blanchiment au sein du ministère fédéral des finances
.

fiu est un code qui peut désigner :
 langues finno-ougriennes, une famille de langues parlées en Europe, par les peuples finno-ougriens.

Références

Code
Homonymie d'acronyme